Útmenti-zsomboly néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Útmenti-zsomboly, bódvaszilasi barlang.
 Útmenti-zsomboly, miskolci barlang.
 Útmenti-zsomboly, orfűi barlang.
 Útmenti-zsomboly, az Útmenti-víznyelőbarlang másik neve.